Paula Cristina Gonçalves e María Irigoyen hanno battuto in finale Maria-Fernanda Alvarez-Teran e Maria Fernanda Alves 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Maria Fernanda Alves (finale)
 Paula Cristina Gonçalves /  María Irigoyen (Campionesse)

 Verónica Cepede Royg /  Adriana Pérez (semifinali)
 Mailen Auroux /  Ana-Clara Duarte (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasil Tennis Series 2013